Lenzberg ist der Familienname folgender Personen:

 Georg Lenzberg (1856–1922), deutscher Jurist, Kommunal- und Landespolitiker sowie Kunstförderer
 Hugo Lenzberg (1860–1932), deutscher Richter